Um pseudoprimo é um primo provável (um número inteiro que compartilha alguma propriedade comum aos números primos) que na verdade não é primo. Pseudoprimos podem ser classificados de acordo com a propriedade que eles satisfazem.

Um número de Poulet cujos divisores d são todos divisíveis por 2d - 2 é designado de super-número de Poulet. Existem infinitamente muitos números de Poulet que não são super-números de Poulet.

Os primeiros pseudoprimos mais baixos para bases a ≤ 200  são enunciados na tabela seguinte; as cores identificam o número de factores primos.

Ligações externas 
Pseudoprimos acima de 15.999

Álgebra
Teoria dos números
Criptografia

nl:Kleine stelling van Fermat#Pseudo-priemgetallen